Блокерси:

 Блокерси — напівкримінальна субкультура урбанізованих районів Польщі.
 Блокерси — фільм режисера Сильвестра Латковського.